

Geografia
 Troia — cidade da Antiguidade
 Troia (Grândola) —  vulgarmente referida por Troia de Setúbal
 Península de Troia
 Ruínas romanas de Troia
 Troia (Itália) —  comuna da província de Foggia, Itália

Cinema 
 Troia (filme) — filme de 2004 com Brad Pitt e Orlando Bloom

Outros
 Troiano (astronomia)
 Asteroides troianos de Júpiter
 Troiano da Terra
 Troiano de Marte
 Troiano de Netuno
 Troiano de Urano
 Troiano de Vênus

Desambiguações de topônimos